CDU es una sigla que puede referirse a: 

 La Clasificación Decimal Universal bibliotecaria.
 La Unión Demócrata Cristiana de Alemania (Christlich Demokratische Union Deutschlands).
 La Unión Demócrata Cristiana de la RDA (Christlich-Demokratische Union Deutschlands).
 La Coalición Democrática Unitaria, de Portugal (Coligação Democrática Unitária).

Siglas